Lessemsaurus sauropoides es la única especie conocida del género extinto Lessemsaurus (“lagarto de Lessem”) de dinosaurio sauropodomorfo lessemsáurido, que vivió a finales del período Triásico, hace aproximadamente 210 millones de años en el Noriense, en lo que es hoy Sudamérica. Encontrado en la Formación Los Colorados, en la Provincia de La Rioja, Argentina. Este dinosaurio tenía unos 9 metros de largo y fue descubierto en estratos que datan de la etapa Noriense , hace unos 210 millones de años. Descrito por el Dr. José Fernando Bonaparte en 1999, llamó a la especie  Lessemsaurus sauropoides. La especie tipo , L. sauropoides , fue nombrada en honor a Don Lessem , escritor de libros de divulgación científica. Se encontró en la Formación Los Colorados de la Cuenca Ischigualasto-Villa Unión en la provincia de La Rioja, Argentina. Originalmente considerado perteneciente a Melanorosauridae, por lo que se agrupó en una nueva familia, Lessemsauridae junto con Antetonitrus e Ingentia.

Véase también 
 Anexo: Géneros válidos de dinosaurios

Referencias

Enlaces externos 

 Lessemsaurio dentro de Sauropoda en The Thescelsosaurus (en inglés)

Sauropoda
Dinosaurios del Triásico
Dinosaurios de América del Sur